Wilamówko (Małdyty)
 Wilamówko (Sorkwity)